Łoże może odnosić się do:
 łóżko
 madejowe łoże – narzędzie tortur

 Łoże – element broni strzeleckiej
 Łoże – element działa, dzielący się na:
 Łoże dolne
 Łoże górne
 łoże kuszy – element konstrukcyjny kuszy

 łoże siewne – wierzchnia warstwa roli przygotowana do siewu
 korpus główny obrabiarki

 Łoże władcy – albański film fabularny z roku 1973